Сульфиды мышьяка — бинарные неорганические соединения мышьяка и серы:
 Сульфид мышьяка(III) состава As₂S₃ (аурипигмент)
 Сульфид мышьяка(V) состава As₂S₅ (реальгар)
 Трисульфид тетрамышьяка состава As₄S₃ (диморфит)
 Тетрасульфид тетрамышьяка состава As₄S₄ (парареальгар)
 Пентасульфид тетрамышьяка состава As₄S₅ (узонит)